Beinecke Rare Book and Manuscript Library – biblioteca di New Haven, negli Stati Uniti d'America
 Jessica Beinecke – educatrice statunitense